Гало́п:

 Галоп — трёхтактный аллюр лошади (и некоторых других животных).
 Галоп (танец) — быстрый бальный танец, популярный в XIX веке.